Весёлая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Весёлая улица — улица в Владикавказе.
 Весёлая улица — прежнее название части улицы 45-й Стрелковой Дивизии в Воронеже.
 Весёлая улица — улица в Красноярске.
 Весёлая улица — улица в Москве.
 Весёлая улица — улица в Орле.
 Весёлая улица — улица в Перми.

Украина 
 Весёлая улица — улица в Ингулецком районе города Кривой Рог.
 Весёлая улица — улица в городе Марганце, Днепропетровская область.
 Весёлая улица — улица в Первомайске, Луганская область.